Edam – rodzaj sera
 Edam – miasto w Holandii